Берри — имя собственное, которое встречается в виде фамилий, имён и топонимов.

Географические объекты 
 Берри — историческая провинция во Франции.
 Герцогство Берри — старинное государственное образование на её территории.
 Берри — город в американском штате Алабама.
 Берри — нефтяное месторождение у берегов Персидского залива.
 Берри — цепь островов, относящихся к Багамским.
 Берри-Буи — коммуна во Франции в регионе Центр. 
 Берри-о-Бак — коммуна во Франции в регионе Пикардия. 
 Маяк Берри-Хед — маяк, расположенный в графстве Девон, Великобритания.
 Морне-Берри — коммуна во Франции в регионе Центр.
 Сен-Кристоф-а-Берри — коммуна во Франции в регионе Пикардия.
 Берри-Хилл — ряд топонимов.

Персоналии 
 Берри, Артур (1888—1953) — английский футболист.
 
 Берри, Вальтер (1929—2000) — австрийский оперный певец (бас-баритон).
 Берри, Джейк (род. 1978) — британский политик.
 Берри, Джиллиан (род. 1988) — модель из Арубы, победительница конкурса Мисс Аруба 2010
 Берри, Джонни (1926—1994) — английский футболист.
 Берри, Дэвион (род. 1991) — американский баскетболист.
 Берри, Жиль де Бувье (1386—ок. 1457) — французский историк.
 Берри, Жозефин — французская актриса, дочь Ришара Берри
 Берри, Жюль — французский актёр.
 Берри, Кит (род. 1987) — американский боец ММА.
 Берри, Клиффорд (1918—1963) — один из создателей первого цифрового электронного компьютера (компьютер Атанасова — Берри).
 Берри, Клод (1934—2009) — французский кинорежиссёр.
 Берри, Лев Яковлевич (1907―1976) ― советский экономист.
 Берри, Леон — американский музыкант, саксофонист.
 Берри, Майкл (род. 1941) — английский учёный, физик и математик.
 Берри, Майкл (род. 1991) — американский легкоатлет-спринтер.
 Берри, Марилу — французская актриса, дочь Филиппа Берри
 Берри, Марта — американская общественная деятельница, основательница Колледжа Берри.
 Берри, Набих (род. 1938) — ведущий ливанский политик-шиит, спикер парламента с 1992 года.
 
 Берри, Рики (1964—1989) — американский баскетболист.
 Берри, Ришар (род. 1950) — французский актёр.
 Берри, Робер (1912—1989) — французский актёр.
 
 Берри, Соланж — бельгийская певица, представительница Люксембурга на конкурсе песни Евровидение 1958.
 Берри, Стив (род. 1955) — американский писатель, автор детективных и приключенческих романов.
 Берри, Стивен Титус (род. 1959) — американский экономист.
 Берри, Уолтер (род. 1964) — американский профессиональный баскетболист.
 Берри, Филипп — скульптор современного искусства, брат Ришара Берри.
 Берри, Хайрем Грегори (1824—1863) — американский политик и дивизионный генерал федеральной армии во время Гражданской войны в США.
 Берри, Хэлли (род. 1966) — американская актриса.
 Берри, Чак (1926—2017) — американский музыкант.
 Берри, Эдвард Уилбер (1875—1945) — американский палеонтолог и ботаник; основное внимание его исследований было уделено палеоботанике.

Вымышленные персонажи 
 Рэйчел Берри — героиня американского музыкального телесериала «Хор»

Научная терминология 
 Компьютер Атанасова — Берри — первое цифровое вычислительное устройство, а также первая вычислительная машина без движущихся частей.
 Парадокс Берри — парадокс самореференции, заключённый во фразе «наименьшее натуральное число, которое нельзя описать менее чем заданным количеством слов».
 Фаза Берри — фаза, набегающая при прохождении квантовомеханической системой, подверженной циклическому адиабатическому возмущению, замкнутой траектории в пространстве параметров.

См. также 
Бери (значения)
Бэрри